Halbau – niemiecka nazwa Iłowej
 Halbau – górnołużycka wieś w Niemczech, w Saksonii w powiecie Budziszyn w gminie Cunewalde